Bajulus est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 

 Bajulus est un mot d'origine latine qui pouvait désigner un titre ou une fonction, variable selon les lieux et les époques :
 un porteur,
 un portefaix
 un manœuvre,
 un bailleur à nourrice
 un gardien et/ou porteur d'enfant,
 un pédagogue,
 un précepteur, 
 un intendant, 
 un économe,
 un bailliste,
 un bailli
 un consul général
 un agent diplomatique

 Le Grand Bajulus était le précepteur de l'empereur à la cour de Grèce.

Nom propre 

 Bajulus (ou Baiulus) et  (ou Liberatus), martyrs à Rome  († premiers siècles) ; saints de l'Église orthodoxe ; fêtés le 20 décembre.
 Bajulus, raison sociale d'une entreprise roumaine de construction de logements.

Voir aussi 
 Hylotrupes bajulus, Nom binominal du capricorne des maisons.

Références